Folgende Konflikte sind unter der Bezeichnung Englisch-Spanischer Krieg bekannt:

 Englisch-Spanischer Krieg (1585–1604) als Teil des Achtzigjährigen Krieges
 Englisch-Spanischer Krieg (1625–1630) als Teil des Dreißigjährigen Krieges
 Englisch-Spanischer Krieg (1655–1660)
 Englisch-Spanischer Krieg (1718–1720) als Teil des Krieges der Quadrupelallianz
 Englisch-Spanischer Krieg (1727–1729)
 War of Jenkins’ Ear (1739–1742)
 Englisch-Spanischer Krieg (1761–1763) als Teil des Siebenjährigen Krieges
 Englisch-Spanischer Krieg (1779–1783) als Teil des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Englisch-Spanischer Krieg (1796–1808) als Teil der Koalitionskriege